„New Old Songs“ е албум ремикс на групата Лимп Бизкит. Самото име говори за съдържанието на албума, буквалният превод е Нови стари песни. Това е албум, в който са включени различни ремикси на песни от предишните три албума на групата.

Списък с песни

Класации на албума 

Музикални албуми от 2001 година
Албуми на Лимп Бизкит